Кошурников — русская фамилия. Женская форма Кошурникова.

Известные носители 
 Кошурников, Александр Михайлович (1905—1942) — советский учёный, инженер, изыскатель.
 Кошурников, Василий Семёнович (1844 — после 1887) — российский чиновник, этнограф и фольклорист.

См. также 
 Кошурниково